Matevž ima lahko več pomenov:
 Matevž (jed)
 Matevž (ime)

en:Matevž